Larry Murphy NHL-es védő
Larry Murphy színész és komikus 
Larry Murphy MLB-s játékos
Larry Murphy hurlingező